Идзу может означать:
 Идзу (город) — город в японской префектуре Сидзуока;
 Идзу (острова) — архипелаг, административно относящийся к префектуре Токио;
 Идзу (полуостров) — полуостров на тихоокеанском побережье острова Хонсю;
 Идзу (провинция) — историческая японская провинция.

См. также 
 Национальный парк Фудзи-Хаконэ-Идзу